Nuxeo peut désigner :
 Nuxeo CPS (Collaborative Portal Server), un logiciel libre de système de gestion de contenu (GED)
 Nuxeo EP (Nuxeo Enterprise Platform), un logiciel libre de gestion de contenu d'entreprise
 Nuxeo SAS, la société éditrice des logiciels Nuxeo CPS et Nuxeo EP.

Homonymie